Kormányfők listái